El Gran Premi d'Indianapolis de motociclisme de 2013 fou la desena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit d'Indianapolis (Indianapolis, Estats Units) el dia 18 d'agost de 2013.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3 

Indianapolis
Competicions motociclistes als Estats Units